Śakra, een heilig wezen in het boeddhisme
 Sakra (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Sakra (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara